Павла Тетері вулиця - вулиця у Богунському районі міста Житомир. Одна з найкоротших вулиць Житомира.

Розташування 
Бере початок від Кам'янської вулиці та прямує на захід у глухий кут.

Довжина - 90 м.

Історія 
Утворена у 2002 році. Раніше була частиною вулиці Басова (зараз - вулиця Кам'янська).

Примітки 

Павла Тетері